Би́тва при Ардага́не между 25 декабря 1914 и 18 января 1915 года являлась османской военной операцией во главе с германским майором Августом фон Штанке по захвату города Ардаган Карсской области Российской империи в ходе Первой Мировой войны чтобы разорвать связь русской обороны с линией Саракамыш-Карс и поддержать османскую армию в Сарыкамышском сражении.

Предыстория и планы сторон 

30 октября 1914 года расквартированная 3-я армия была проинформирована Высоким командованием в Стамбуле об обмене огнём в ходе Прорыва «Гебена» и «Бреслау» в Чёрное море. Высокое командование предполагало, что российская армия пересечет османскую границу в любое время. Наступление Берхмана (2 ноября — 16 ноября 1914 г.) закончилось поражением российских войск. Российский успех обеспечил южный фланг обороны, где отличились армянские добровольцы, которые захватили Агры и Догубаязит. Хасану Изет Паше удалось стабилизировать фронт позволив русским продвинуться на 25 км вглубь Османской империи наряду с осью Эрзерум-Сарыкамыш.

Отряд Стейндж-бея покинул Стамбул на броненосце Явуз. Первая остановка была в Ризе. Отряд был затем усилен почти 2,000 курдскими добровольцами и материальным снабжением мятежных аджарцев страны.

Первоначальным намерением было нанести удар по Батуми, но в результате сопротивления русских на суше, и особенностей различных манёвров между османским и российским флотом, который закончился в итоге получением контроля над Чёрным морем, идея оказалась нереализуемой и от неё пришлось отказаться.

Энвер-паша разработал план для Сарыкамышской операции. Подразделение Стейндж-бея и его поддержка были учтены в нём в качестве вспомогательных сил. Они должны были отрезать поддержку российских войск на линии Сарыкамыш-Карс. Отряд Стейндж-Бея провел очень очевидную операция по отвлечению и пробиванию российских сил. В это плане Стейндж-бей должен был действовать в регионе Чорох и захватить дорогу.

Силы сторон 
В западных источниках используется «1-й армейский корпус» для названия турецких войск, в турецких источниках используется название «отряд Стейндж-Бея». Отряд был дан под командование германского майора Штанке и стал называться отрядом Стейндж-Бея. Величина отряда оспаривается. Западные источники утверждают, что он составлял от 30,000 до 35,000 солдат, точных данных нет, но количество должно быть достаточно большим.

Левое крыло состояло из двух дивизий 1-го армейского корпуса. Он был переброшен в начале войны из Константинополя и расположился в Копа и других портах Чёрного моря южнее Батуми, и пополнился нерегулярными частями в округе Чорук (севернее Эрзерума).

Ход боевых действий 
 турецкий отряд Штанке разгромил отряд Генике (3 батальона кубанских пластунов) и взял Ардаган.  Сибирская казачья бригада Калитина получила приказ выдвинуться из Ахалцихе и отбить Ардаган. Калитин собрал остатки разгромленного русского отряда и произвел рекогносцировку. Окопавшихся в городе турок прикрывали курдские разъезды.

 отряд генерала Истомина, усиленный Сибирским казачьим полком, внезапно в тумане атаковал турецкий отряд, который попытался произвести передислокацию. В ходе боя турки потеряли убитыми 500 человек, ещё 900 попали в плен. Штанке бежал в Ардануч 18 января 1915 года. Некоторые выжившие в битве смогли спастись на своей территории. Другие нашли убежище в глуши округа Чорок, где аджарцы дали им приют. Стейндж-бей восстановил свой отряд в Истанбуле.

1 марта 1915 года отряд Стейндж-бея без поддержки добровольцев вернулся на линию фронта, ему удалось сопротивляться российским войскам в течение более двух месяцев в регионе.

Потери

Примечания

Литература 
Книги
на русском языке
 
 
 
 
 
  Доступно скачивание (без схем).
 
на английском языке
 
 
 
на французском языке

Ссылки 
 

Кавказский фронт Первой мировой войны
Сражения по алфавиту
Сражения России
Сражения Османской империи
Сражения Первой мировой войны
1914 год в России
1915 год в России
Ардахан (ил)
Сражения 1914 года
Сражения 1915 года
Декабрь 1914 года
Январь 1915 года